Nola steht für:

 Nola (Kampanien), eine Stadt in der Provinz Neapel in Kampanien
 Nola (Zentralafrikanische Republik), eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik
 Nola (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nola (Mississippi), ein kleiner Ort in den Vereinigten Staaten
 Nola (Yusupov), ein Konzert für verschiedene Flöten 
 Nola (Gattung), eine Gattung von Schmetterlingen in der Familie der Eulenfalter (Noctuidae)

Nola ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni da Nola († 1558), italienischer Bildhauer der Renaissance
 Giovanni Domenico da Nola (* zwischen 1510 und 1520 in Nola; † 1592), italienischer Komponist und Dichter der Renaissance
 Marco Nola (* 1971), deutscher Komponist
 Pawlina Nola (* 1974), bulgarische Tennisspielerin
 Vicente Nola (* 1926), brasilianischer Fußballspieler

NOLA steht als Abkürzung für:

 New Orleans, Louisiana
 NOLA (Album), ein Album der Band Down

NOLA